

Geografia

 Palmira – distretto del dipartimento di San Martín nella provincia di Mendoza

 Palmira – nome originale di Santos Dumont, comune del Minas Gerais

 Palmira – comune del dipartimento di Valle del Cauca

 Palmira – distretto nel cantone di Alfaro Ruiz
 Palmira – distretto nel cantone di Cañas
 Palmira – distretto nel cantone di Carrillo

 Palmira – comune della provincia di Cienfuegos

 Palmira – comune della provincia di Chiriquí
 Palmira – comune della provincia di Colón
 Palmira – comune della provincia di Los Santos

 Palmira – antica città, capoluogo del Regno di Palmira, oggi Tadmor

Onomastica
 Palmira – forma femminile del nome proprio di persona Palmiro.

Altri progetti